Carlo I d'Assia-Kassel, Langravio d'Assia-Kassel dal 1675 al 1730
 Carlo d'Assia-Kassel, figlio di Federico II d'Assia-Kassel e nonno di Cristiano IX di Danimarca
 Carlo d'Assia, figlio di Luigi II d'Assia